Hail To England — третій студійний альбом американської групи Manowar.

Композиції 
 Blood of My Enemies — 4:15
 Each Dawn I Die — 4:20
 Kill with Power — 3:57
 Hail to England — 4:24
 Army of the Immortals — 4:24
 Black Arrows — 3:06
 Bridge of Death — 8:58

Джерела 
 Hail To England  allmusic
 Hail To England  last.fm

Англомовні музичні альбоми
Альбоми американських виконавців
Альбоми Manowar